Das Mixed der Australian Open 2004 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger war die Paarung Leander Paes und Martina Navratilova. Das Finale gewann die Paarung Nenad Zimonjić und Jelena Bowina in zwei Sätzen gegen Leander Paes und Martina Navrátilová.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw der Australian Open auf ITFtennis.com (englisch)

Mixed
2004